Список танцевальных радио хитов № 1 2018 года по версии Billboard включает танцевальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Hot Dance Airplay в 2018 году. Позиции хит-парада формируются на основе статистических данных о ротации танцевальных композиций на определённых радиостанциях США.

См. также 
 2012 год в музыке
 Список танцевальных хитов № 1 2018 года (Billboard)
 Список альбомов электронной музыки № 1 2018 года (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 2018 году (Billboard)
 Список хитов альтернативного рока № 1 2018 года (Billboard)
 Список кантри-хитов № 1 2018 года

Примечания 

Чарты Billboard 2018 года
Списки танцевальных хитов Billboard
Списки хитов № 1 в США 2018 года